Чемпионат мира по кроссу 2010 года прошёл 28 марта в городе Быдгощ, Польша. Решение о проведение соревнований в городе Быдгощ было принято 22 марта 2009 года на заседании совета IAAF в Берлине.

Всего было проведено 4 забега — мужчины (дистанция 12 км), женщины (8 км), а также забеги юниоров (8 км) и юниорок (6 км). Также разыгрывались победители в командном первенстве — складываются четыре лучших результата от страны и по сумме наименьшего времени определялись чемпионы. В командном зачёте победила Кения.

Результаты

Личные

Мужчины 

 полные результаты здесь

Женщины 

 полные результаты здесь

Командные 
На 1 место пьедестала поднялась команда Кении (20 очков), на 2 место — команда Эритреи (44 очков), на 3 месте — команда Эфиопии (66 очков).

Ссылки 
 Страница соревнований на сайте IAAF

Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности